Песма Евровизије 1996. било је 41. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 18. маја 1996. у Осло Спектруму у Ослу, главном граду Норвешке. Био је то други пут да је Норвешка домаћин такмичења, после 1986. године. Домаћинство Норвешкој обезбедила је група Сикрет Гарден која је годину дана раније у Даблину победила са песмом -{Nocturne}-.

Након Лондона, Амстердама, Стокхолма, Париза, Минхена и Рима, Песма Евровизије је организована у још једном олимпијском граду.

ЕБУ је огранизовао аудио пре-квалификациону рунду, да би могли да од 29 земаља учесница (без земље домаћина) смање на 23. Немачка, Израел, Данска, Мађарска, Румунија, Русија и Македонија нису успеле да прођу квалификациону рунду и тако су биле елиминисане. Први пут је изведена песма на бретонском језику.

Формат 

Пошто је пуно земаља изазвало интерес за учешће, ЕБУ је одлучио да користе пре-квалификациону рунду сличну оној из 1993. године. Али овај пут, ово је била аудио квалификациона рунда, за којег није било телевизијског преноса, и у њему су учествовале 29 земаља, док се земља домаћин Норвешка директно пласирала у финале. Жиријима из тих земаља учесница су били пуштени аудио снимци, како би могли одлучити које 22 земље ће наступити уживо. Немачка, Израел, Данска, Мађарска, Македонија, Румунија и Русија су земље учеснице које су биле елиминисане у овој квалификационој рунди. ЕБУ никада није рачунао овај дебитантски наступ Македоније, с тим што су први телевизијски наступ имали 1998. године.

Било је и пуно контроверзи око тога што Немачка није успела да се пласира у финале. Била је ово једина година у којој Немачка није наступила у финалу.

Године 1996. су представљене две новине. Прво, које није успело да постане традиција, јесу кратке поруке политичких вођа из земаља учесница у којима они желе срећу. Друго, Ингвилд Брин је представила плаву собу, који је касније постао 3Д табела, иза ње је био поглед на Грин Рум, појављивали су се компјутерски презентери гласова. Једини физички аспекти су били водитељка Ингвилд Брин и две платформе.

Квалификациона рунда 

Обојене земље су квалификоване за такмичење.

Табела

Земље учеснице 

Земље означене у црвеном су искључене из такмичења 1997. године.

Гласање

Извођачи који су учествовали раније

Квалификација за Песму Евровизије 1997. 
Осим земље домаћина 1997, 23 земље са највишим просеком бодова од 1993. до 1996. су се квалификовале за такмичење 1997. године.

Легенда:
 Аутоматски су се квалификовали
 Квалификовали се
 Повукли су се

Напомене:

Извори 

Песма Евровизије 1996.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1996.